

Cinema 
 The Next Step – film del 1997 diretto da Christian Faber

Musica 
 The Next Step – album dei People Under the Stairs del 1998
 The Next Step – album di Kurt Rosenwinkel del 2000
 The Next Step – album di James Brown del 2002

Televisione 
 The Next Step – serie televisiva canadese